BJV peut faire référence à :
 , un grand festival de musique country tenu en Alberta au Canada ;
 .

Code IATA des aéroports